Acra — capital do Gana
 Acra (fortaleza) — complexo fortificado em Jerusalém do  também conhecido como Acra selêucida
 Baris ptolemaica — fortaleza ptolemaica em Jerusalém do  também conhecido como Acra ptolemaica
 Grambússa — península da ilha grega de Creta, também conhecida como Acra

Siglas 
 Associação dos Caboclos e Ribeirinhos da Amazônia (ACRA)

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos